Шалон може да се односи на:

 Шалон (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Шалон (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шалон“